Plaats in Indonesië
 Lewobunga (Adonara Timur), een plaats in het bestuurlijke gebied Flores Timur in de provincie Oost-Nusa Tenggara
 Lewobunga (Tanjung Bunga), een plaats in het bestuurlijke gebied Flores Timur in de provincie Oost-Nusa Tenggara